Хекат:

 Хекат — древнеегипетская богиня.
 Хекат  — древнеегипетская мера объёма. . Существовали также двойные и учетверённые хекат.

Примечания